Chiché, comune della Francia nel Dipartimento di Deux-Sèvres
Chiché, comune del Guatemala nel Dipartimento di Quiché